Iona Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Iona Township (Murray County, Minnesota)
 Iona Township (Todd County, Minnesota)
 Iona Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Ionia Township